Praxeologie bezeichnet:

 Praxeologie (Sozialtheorie), eine vor allem aus der Soziologie hervorgegangene Sozialtheorie
 Praxeologie (Wirtschaftswissenschaft), eine auf Ludwig von Mises zurückgehende Theorie in der Wirtschaftswissenschaft